HMS Middleton kan avse:

Middleton (L74) – sjösatt år 1941, var en Type II Hunt-klass jagare. Hon tjänstgjorde i andra världskriget och skrotades år 1958
Middleton (M34) – sjösatt år 1983, är en Hunt-klass minsvepare